NGC 2021 (другое обозначение — ESO 56-SC150) — рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы, расположенное в Большом Магеллановом Облаке. Открыто Джоном Гершелем в 1835 году. Скопление относится к области звездообразования LMC 4. Его возраст составляет менее 10 миллионов лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2021
Золотая Рыба (созвездие)
Рассеянные скопления